Abbaye Saint-Michel peut faire référence à :
 en Allemagne :
 abbaye Saint-Michel de Heidelberg, dans le Bade-Wurtemberg ;

 en Belgique :
 abbaye Saint-Michel d'Anvers ;

 en France :
 abbaye de Saint-Michel en Thiérache, une abbaye bénédictine à Saint-Michel dans l'Aisne ;
 abbaye Saint-Michel de Frigolet, près de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône ;
 abbaye Saint-Michel de Pessan, dans le Gers ;
 abbaye Saint-Michel de Saint-Michel-en-Brenne, une abbaye berrichonne liée au mouvement traditionaliste, dans l'Indre ;
 abbaye royale Saint-Michel de Bois-Aubry à Luzé, en Indre-et-Loire ;
 abbaye du Mont-Saint-Michel, une abbaye bénédictine qui se trouve sur le mont Saint-Michel dans la Manche ;
 abbaye bénédictine Saint-Michel de Saint-Mihiel dans le département de la Meuse ;
 abbaye Saint-Michel de Kergonan, près de Plouharnel, dans le Morbihan ;
 abbaye Saint-Michel de Cuxa, une abbaye bénédictine des Pyrénées-Orientales ;
 abbaye Saint-Michel de Saint-Génis-des-Fontaines, dans les Pyrénées-Orientales ;
 abbaye Saint-Michel de Honau à La Wantzenau dans le Bas-Rhin ;
 abbaye Saint-Michel du Tréport, en Seine-Maritime ;
 abbaye Saint-Michel de Doullens, dans la Somme ;
 abbaye Saint-Michel de Gaillac, dans le Tarn ;
 abbaye Saint-Michel de Tonnerre, dans l'Yonne ;

 en Italie :
 sanctuaire de l'archange Saint-Michel, au Mont Gargan, Monte Sant'Angelo, le plus ancien sanctuaire consacré à saint Michel ;
 abbaye Saint-Michel-de-la-Cluse, ou Sacra di San Michele, sur le mont Pirchiriano dans le Piémont ;

 au Royaume-Uni :
 abbaye Saint-Michel ou Saint Michael's Abbey, une abbaye bénédictine à Farnborough (sud de l'Angleterre), où reposent Napoléon III et la famille impériale.

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères catholiques

Michel
~